Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2014 werd van 29 maart tot en met 6 april 2014 gehouden in de Chinese hoofdstad Peking. Zweden slaagde er niet in zijn titel te verlengen. In de finale was het Noorse curlingteam te sterk.

Overzicht 
Het was de 56ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de eerste die in China werd georganiseerd. Naast gastland China, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook Canada en de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Letland, dat achtste was geworden, moest in een duel met Duitsland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Peking mocht. Uiteindelijk won Duitsland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde het beste land van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap. Aangezien China dit toernooi won, ging het WK-ticket naar de nummer twee, zijnde Japan.

De eindzege ging uiteindelijk naar Noorwegen, dat in de finale titelverdediger Zweden versloeg met 8-3. Het was de vierde titel voor Noorwegen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Zwitserland te sterk voor Canada, dat daardoor voor het eerst sinds 2001 geen medaille wist te veroveren.

Groepsfase 

{| border="0" width="100%"
|----- valign="top"
| width="50%" |

Dertiende speelronde 
Woensdag 2 april 2015, 14:00 uur
{| class="wikitable"
!width="165"| Sheet A
!width="15"|1
!width="15"|2
!width="15"|3
!width="15"|4
!width="15"|5
!width="15"|6
!width="15"|7
!width="15"|8
!width="15"|9
!width="15"|10
!
!width="15"|11
!
!width="20"|T
|-
|  Zwitserland || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 1 || || X || || 8
|-
|  Zweden || 0 || 0 || 3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || || X || || 6'|}Woensdag 2 april 2015, 14:00 uurWoensdag 2 april 2015, 14:00 uurWoensdag 2 april 2015, 14:00 uur| width="50%" |

 Veertiende speelronde Woensdag 2 april 2015, 19:00 uurWoensdag 2 april 2015, 19:00 uurWoensdag 2 april 2015, 19:00 uurWoensdag 2 april 2015, 19:00 uur|}

 Zeventiende speelronde Donderdag 3 april 2015, 19:00 uurDonderdag 3 april 2015, 19:00 uurDonderdag 3 april 2015, 19:00 uurDonderdag 3 april 2015, 19:00 uur Tiebreak Vrijdag 4 april 2014, 09:00 uur Play-offs 

 Halve finale Zaterdag 5 april 2014, 16:00 uur Derde plaats Zondag 6 april 2014, 10:00 uur Finale Zondag 6 april 2014, 15:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Peking 2014

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2014
Sportevenement in Peking
curling